Половинное — село в Краснозёрском районе Новосибирской области. Административный центр Половинского сельсовета.

География 
Площадь села — 676 гектаров.

История 
Село Половинное по одной из версий получило такое название, потому что стояло на пол пути между Карасуком (ныне Краснозерское) и Хабарами. Первое упоминание о селе произошло в "Ревизских сказках" 1834 г., в них записано, что в 1829 г. в рекруты были отданы Иван Григорьев - сын из семьи Овечкиных и Осип Денисович Чукин.  Обе эти семьи переселились в Половинное из деревни Земленушинской в 1827 г. В 1881  г.  в селе было 2 улицы Сибирская и Тобольская (сейчас это начало улицы Ленина). В 1893 г. в селе было 83 двора. В 1917 г. по данным сельскохозяйственной переписи в селе насчитывалось 459 хозяйств, в том числе хозяйств старожилов - 41 (Бекаревы, Гуляевы, Дятлевы, Ершовы, Жеребцевы, Заворины, Ильиных, Леонтевы, Лопаткины, Моревы, Мусохрановы, Неневы, Никитины, Овечкины, Останины, Пономаревы, Толкуновы, Турышевы, Чупина (Чукины), Шелковниковы), хозяйств поселившихся в 1854 г. - 1, 1870 г. - 1, 1882 г. - 2, 1883 г. - 1, 1885 г. - 1, 1886 г. - 2, 1887 г. - 25, 1888 г. - 8, 1889 г. - 1, 1890 г. - 5, 1891 г. - 4, 1892 г. - 16, 1893 г. - 3, 1894 г. - 4, 1895 г. - 5, 1896 г. - 6, 1897 г. - 43, 1898 г. -19, 1899 г. - 36, 1900 г. - 28, 1901 г. - 3, 1902 г. - 1, 1904 г. - 2, 1905 г. - 6, 1906 г. - 24, 1907 г. -  53, 1908 г. - 58, 1909 г. - 31, 1910 г. - 8, 1911 г. - 7, 1912 г. - 9, 1913 г. - 1, 1915 г. - 2, 1916 г. - 1, 1917 г. - 1.  В 1928 году село Половинное состояло из 681 хозяйства, основное население — украинцы. Тогда село являлось центром Половинного сельсовета Карасукского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 4 учреждения образования.

Известные уроженцы 
 Белоус, Антон Иванович (1921—1986) — советский лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).

Примечания 

Населённые пункты Краснозёрского района